Zulfikar ou Zulfiqar est un mot arabe qui  est le nom du cimeterre à deux pointes que Mahomet a donné à Ali lors de la bataille de Uhud.

Le mot est aussi utilisé pour désigner un modèle de char développé en République islamique d'Iran, Zulfiqar.